Alba Regia, Székesfehérvár latin neve
 Alba Regia (1961) magyar film Szemes Mihály rendezésében
 Alba Regia, múzeumi kiadvány
 Alba Regia, székesfehérvári sportklub